Magnus II (« Magnus Haraldsson ») est roi de Norvège de 1066 à 1069.
 Magnus II (« Magnus Henriksson ») est roi de Suède de 1160 à 1161.
 Magnus II « au Collier » est duc de Brunswick-Lunebourg de 1369 à 1373.
 Magnus II est duc de Mecklembourg-Schwerin de 1477 à 1503.
 Magnus II est duc de Saxe-Lauenbourg de 1571 à 1573.
 Magnus II est comte des Orcades de 1236 à 1239.

Homonymie